La Mamaïtha est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland  
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Aguerrie aux missions dangereuses, Aria mène le combat pour libérer l'Ovéron du tyran Dragannath et de la secte des Trigyres. Mais la bataille est rude et le chef de la résistance refuse d'envoyer ses hommes se faire massacrer en vain. 
Il a un autre plan... Anéantir l'ennemi de l'intérieur ! L'arme ? Ils vont la trouver auprès de la Mamaïtha, fille d'un dieu, qui a le don d'écouter les gens et de les aider à surmonter leurs drames... 
Aria, qui pensait mettre fin au règne de l'oppresseur par la force, se voit équipée d'une arme secrète absolue qui évitera un bain de sang et détruira le mal à la racine. Seul défaut du plan, Aria devra agir seule, au sein de l'antre du démon.

Publication 
 Dupuis (Repérages) (2009) 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 2009
Album Dupuis